Esistono più comuni francesi con questo nome

Marennes – Charente Marittima
Marennes – Rodano